Gai Porci Cato Licinià (en llatí Caius Porcius Cato Licinianus) va ser un magistrat romà que va viure al . Formava part de la gens Pòrcia, i era de la família dels Cató, d'origen plebeu. Va ser fill de Marc Porci Cató Licinià el vell (Marcus Porcius Cato Licinianus) i net de Marc Porci Cató Censorí (Marcus Porcius Cato Censorinus).

Ciceró diu d'ell que era un orador no molt bo. De jove va ser seguidor de Tiberi Grac. L'any 114 aC va ser elegit cònsol amb Acili Balb i va rebre la província de Macedònia pel seu proconsolat. A Tràcia va combatre els escordiscs, però el seu exèrcit va ser derrotat a les muntanyes i ell es va poder escapar amb dificultat. Amià Marcel·lí diu erròniament que aquí va morir. Com que no va poder treure botí a Tràcia es va dedicar a fer extorsions a Macedònia. Per això més tard va ser acusat i sentenciat, i va haver de pagar una multa. Més tard sembla que va ser llegat en la guerra de Jugurta on sembla que el rei el va subornar o el va vèncer. Per escapar de la condemna (110 aC) va fugir a Hispania, a Tarraco on es va fer ciutadà d'aquesta capital. De vegades se'l confon amb el seu germà Marc Porci Cató Licinià el Jove.

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 110 aC
Oradors romans del segle II aC
Procònsols
Ambaixadors romans
Acusats romans
Cato Licinia, Gai Porci
Llegats republicans